Palazzo Lercari-Parodi – palazzo di Genova, situato in via Garibaldi 3
 Palazzo Lercari-Spinola – palazzo di Genova, situato in via degli Orefici 7